Estepa negra puede referirse a:

El nombre común de la planta Cistus albidus.
El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
El nombre común de la planta '''Cistus salviifolius.